Orodel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Orodel (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Orodel (Argeș), Dorf im Kreis Argeș